ОКМ (; ) — верховное командование кригсмарине, высший орган управления ВМФ Германии до и во время Второй мировой войны.

Создано 1 июня 1935 года в ходе реорганизации Морского руководства. Командование имело разветвленную структуру, каждая из частей ОКМ осуществляла руководство определенным направлением развития ВМС. Важнейшее место занимал Штаб руководства морской войной.

Организационная структура 
Основными структурными подразделениями ОКМ являлись:
 Командное управление,
 Административное управление,
 Общее управление,
 Управление вооружений,
 Главное управление кораблестроения,
 Управление личного состава,
 Инспекции.

Во главе ОКМ стоял главнокомандующий ВМС. В разное время это были:
 24 сентября 1928 — 30 января 1943 года гросс-адмирал Эрих Редер
 30 января 1943 — 1 мая 1945 года гросс-адмирал Карл Дёниц
 1 — 8 мая 1945 года генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург (после того, как Дёниц стал главой государства, а Гитлер совершил суицид)
 23 мая — 22 июля 1945 года генерал-адмирал Вальтер Варцеха, в свою очередь, оставшийся старшим после самоубийства Фридебурга.

В ноябре 1939 года была проведена реорганизация и Командное управление было подчинено . 18 октября 1943 года в составе ОКМ создан Штаб национал-социалистского руководства.

Наиболее крупномасштабная реорганизация ОКМ прошла в мае 1944 года. В результате все составные части ОКМ были разделены на три крупные группы:
 оперативного руководства,
 общих вопросов
 вооружений.

В результате ОКМ приняло следующий вид:

 Штаб руководства морской войной с подчиненным ему Командным управлением;
 Главное общее управление, которому подчинены Войсковое управление;
 Управленческая группа по правовым вопросам;
 Санитарное управление;
 Административное управление;
 Строительное управление;
 Руководящий штаб по воспитанию личного состава;
 Шеф морских вооружений, которому подчинены Управление артиллерийских вооружений;
 Управление торпедного вооружения;
 Управление военной промышленности;
 Управление военного кораблестроения;
 Управленческая группа минно-заградительного вооружения;
 Управленческая группа технических средств связи;
 Управленческая группа саперных и крепостных вооружений;
 Управленческая группа исследований, изобретений и патентов.

Командующие 
 Эрих Редер — 1935—1943 (1928—1935 — командующий Рейхсмарине)
 Карл Дёниц — 1943—1945
 Ганс Георг фон Фридебург — май 1945
 Вальтер Варцеха — май-июль 1945 (ликвидатор)

Начальники Штаба руководства морской войной 
 адмирал Отто Шнивинд — с 31 октября 1938 до 12 июня 1941
 адмирал  — с 13 июня 1941 до 21 февраля 1943
 адмирал  — с 21 февраля 1943 до 22 июня 1945

Флаги главнокомандующих кригсмарине 

Кригсмарине